

Сідар-Блафф — місто, штат Алабама
 Сідар-Блафф — місто, штат Вірджинія